Seznam transportů Židů vypravených do Terezína  podle data 
V letech 1941 až 1945, kdy nacisté v Terezíně zřídili židovské ghetto, prošlo tímto peklem na 155 tisíc Židů, z nichž přibližně každý pátý v Terezíně zemřel v důsledku hladu, nemocí nebo tyranského chování dozorců. Pocházeli z Protektorátu Čechy a Morava, Německa, Rakouska, Slovenska, Holandska a Dánska.

Transporty v roce 1941

Transporty v roce 1942

Transporty v roce 1943

Transporty v roce 1944

Transporty v roce 1945

Odkazy

Související články 
 Seznam transportů Židů vypravených z Terezína

Externí odkazy 
 Transporty na stránkách Terezínské iniciativy

Koncentrační tábor Terezín
Seznamy lidí v náboženství v Česku
Seznamy k Terezínu
Náboženství v Terezíně
Doprava v Terezíně
Události v Terezíně
Železniční vlečka Bohušovice nad Ohří – Terezín
Židé v Protektorátu Čechy a Morava